Alfieri bezeichnet:

 A. G. Alfieri, ehemaliger italienischer Automobilhersteller
 Magliano Alfieri, italienische Gemeinde in der Region Piemont
 Maserati Alfieri, Konzeptfahrzeug des italienischen Automobilherstellers Maserati
 San Martino Alfieri, italienische Gemeinde in der Region Piemont

Alfieri ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Alfieri (* 1971), Südtiroler Neurochirurg
 Benedetto Alfieri (1699–1767), italienischer Baumeister
 Camilla Alfieri (* 1985), italienische Skirennläuferin
 Dino Alfieri (1886–1966), italienischer Politiker
 Emanuel Alfieri (1889–1964), deutscher Drehbuchautor
 Giovanni Battista Alfieri, conte di Cortemiglia (1697–1763), General und Vizekönig des Königreiches Sardinien-Piemont
 Giovanni Battista Alfieri (Bischof), Bischof von Fano

 Luciano Alfieri (* 1936), italienischer Fußballspieler
 Martino Alfieri, italienischer Geistlicher und Erzbischof von Cosenza
 Max Alfieri, Pseudonym von Moritz Adler (Sänger) (1858–1927), österreichisch-deutscher Sänger, Gesangslehrer, Musik- und Theaterkritiker
 Nick Alfieri (* 1992), US-amerikanisch-italienischer American-Football-Spieler
 Ogerio Alfieri, im 13. Jahrhundert lebender italienischer Politiker und Chronist
 Vittorio Alfieri (1749–1803), italienischer Dichter
 Vittorio Luigi Alfieri (1863–1918), italienischer Generalleutnant und Politiker
 Vittorio Alfieri (Schauspieler) (* 1961), in Deutschland lebender Film- und Theaterschauspieler sowie Sprecher italienischer Herkunft

Alfieri ist der Name folgender Personen:
 Alfieri Maserati (1887–1932), italienischer Automobilingenieur und -rennfahrer